Anglické slovo gadget  může být:

 gadget – nějaký důmyslný přístroj, zařízení, technická novinka – udělátko

 The gadget – jméno první atomové bomby v Trinity testu
 Gadget: Invention, Travel, & Adventure – videohra / interaktivní film z roku 1993
 GADGET – software pro vesmírnou simulaci

 Microsoft Gadgets – miniaplikace pro operační systém Windows Vista a Windows 7
 Google Gadgets – miniaplikace pro Google Personalized Homepage a Google Desktop
 hlavní postava seriálu Inspector Gadget

kultura
 Gedžitka – oblíbená postava z kresleného seriálu Chip a Dale (angl. Gadget Hackwrench)
 Reverend Gadget – inženýr, který vystupoval v televizních pořadech na Discovery Channel
 Pif Gadget – býv. francouzský komiksový časopis pro mládež

sběratelství
 Gadgets (Yu-Gi-Oh!) – série sběratelské karetní hry v Yu-Gi-Oh!